Meinard Tydeman (1854-1916), Tweede Kamerlid
 Map Tydeman (1913-2008), burgemeester van Westkapelle en later Blaricum